Советское муниципальное образование — муниципальное образование в России:

 Советское муниципальное образование — сельское поселение в Дергачёвском районе Саратовской области;
 Советское муниципальное образование — городское поселение в Советском районе Саратовской области.

См. также 
 Советское городское поселение
 Советское сельское поселение